Maclaurin är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Colin Maclaurin, skotsk matematiker
 Oudot de Maclaurin, fransk arkitekt
 Richard Cockburn Maclaurin, amerikansk fysiker

Företeelser uppkallade efter Maclaurin 

 Maclaurinserie
 Euler-Maclaurins formel